

Anno 
 1935 – (MCMXXXV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1935 a.C.

Matematica 
 1935 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1935 Lucerna – asteroide della fascia principale del sistema solare